Stupsk est le nom :

 de la gmina de Stupsk, dans le powiat de Mława, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Stupsk, chef-lieu de cette gmina